Potawatomi (także Pottawatomie) – plemię Indian północnoamerykańskich
Gminy w USA:
 Pottawatomie (ang. Pottawatomie Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Coffey
 Pottawatomie (ang. Pottawatomie Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Franklin
 Pottawatomie (ang. Pottawatomie Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Pottawatomie
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Pottawatomie (ang. Pottawatomie County) – w stanie Kansas
 hrabstwo Pottawatomie (ang. Pottawatomie County) – w stanie Oklahoma